Bunium nivale är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Bunium nivale ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
nivale